

Toponymie
Rue Tholozé à Paris

Patronyme 
Tholozé est un nom de famille rencontré à Paris (6 naissances dans cette ville entre 1891 et 1915) :
Henri-Alexis Tholozé (1781 à Bouchain (Nord)) ; l'othographe actuelle est Henri-Alexis de Tholosé

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme